Brasileiros
João Pinto Fontão, militar brasileiro (século 19)
João Pinto da Luz, comerciante e político brasileiro na época imperial
João Pinto Ribeiro (político), deputado brasileiro
João Pinto da Fonseca Guimarães, jornalista e político brasileiro

Portugueses
João Pinto da Costa Leite, político do Estado Novo português conhecido por Lumbrales
João Pinto Delgado, poeta português
João Pinto Ribeiro, conjurado na Guerra da Restauração (Portugal)
João Domingos da Silva Pinto, treinador português de futebol
João Vieira Pinto, ex-futebolista português, defendeu o Benfica

Ver também

Desambiguações de antropônimos